Rossberger oder Roßberger ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Rossberger, deutscher Filmeditor
 Martin Rossberger, deutscher Biathlet
 Thomas Roßberger (* 1963), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Roßberg, Rosberg